

Жанатлек — село, Зерендинський район, Акмолинська область
 Жанатлек — село, Майський район, Павлодарська область

Див. також 
 Жана-Тілек